Avery Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Avery Township (Hancock County, Iowa)
 Avery Township (Humboldt County, Iowa)
 Avery Township (Michigan)